Horvátország
Barat, falu Kanfanar községben, Isztria megyében
Barat, falu Višnjan községben, Isztria megyében